Une médaille d'or est une récompense attribuée à un sportif ou à une personnalité, généralement dans les milieux scientifiques et artistiques. Des académies, des concours, des salons, des expositions (notamment les expositions universelles), des foires et des festivals peuvent aussi être l'occasion de décerner une médaille d'or à un artiste, un inventeur ou un entrepreneur.

 En architecture et design
 La Médaille d'or pour l'architecture italienne distingue le vainqueur du plus important prix d'architecture et de design italien décerné par l'institution culturelle Triennale de Milan.

 En sports
 La médaille d'or distingue le vainqueur d'une épreuve aux Jeux olympiques, championnats du monde par exemple.

 Au Canada
 La Médaille d'or de la Société géographique royale du Canada a été créé en 1972 pour récompenser des travaux liées à la géographie ou un événement national ou international d'importance.
 La médaille d'or du Mouvement national des Québécois est remise une fois par dix ans à une Québécoise et à un Québécois qui mérite la reconnaissance du peuple québécois.
 La Médaille d'or du Conseil canadien des ingénieurs est remise à des ingénieurs du Canada.

 Aux États-Unis d'Amérique
 La Médaille d'or du Congrès est la plus haute distinction civile qui puisse être accordée par le Congrès des États-Unis.

 En France
 La Médaille d'or du CNRS est décernée tous les ans à des scientifiques.
 L'Académie culinaire de France remet une médaille d'or aux meilleurs cuisiniers
 La Grande Médaille d'or de l'Académie d'Architecture est décernée à une personnalité qui a servi l'architecture.
 La médaille d'or est le troisième échelon de la Médaille d'honneur du travail destinée à récompenser l'ancienneté d'un salarié et de la Médaille d'honneur de la Famille française décernée aux personnes qui ont élevé 8 enfants et plus.
 La Médaille d'or de la Jeunesse et des Sports récompense les personnes qui se sont distinguées dans les domaines de l'éducation physique et des sports.
 La médaille d'or est une récompense sanctionnant les études musicales en conservatoires.

 En Grande-Bretagne
 La Médaille d'or de la  est la plus prestigieuse récompense remise par la  depuis 1824.
 La Médaille linnéenne (ou médaille d'or) est attribuée chaque année par la Linnean Society of London depuis 1888.

 Certaines villes attribuent aussi des médailles d'or :
 La Médaille d'or de la Ville de Milan est décernée à l'occasion du cinquantenaire de la campagne d'Italie.

Voir aussi 
 Médaille
 Or
 Médaille d'argent
 Médaille de bronze